Stati Uniti d'America
 Clarksville – capoluogo della Contea di Johnson, Arkansas
 Clarksville – area non incorporata della Contea di Sussex, Delaware
 Clarksville – città della Contea di Clark, Indiana
 Clarksville – città della Contea di Butler, Iowa
 Clarksville – villaggio della Contea di Ionia, Michigan
 Clarksville – città della Contea di Pike, Missouri
 Clarksville – città della Contea di Coos, New Hampshire
 Clarksville – città della Contea di Allegany, New York
 Clarksville – villaggio della Contea di Clinton, Ohio
 Clarksville – borough della Contea di Greene, Pennsylvania
 Clarksville – capoluogo della Contea di Montgomery, Tennessee
 Clarksville – capoluogo della Contea di Red River, Texas
 Clarksville City – città della Contea di Gregg, Texas
 Clarksville – città della Contea di Mecklenburg, Virginia